Glombitza ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Glombitza (1878–1969), deutscher Politiker (KPD)
 Günter Glombitza (1938–1984), deutscher Maler und Grafiker